

Patronyme
 Emmanuel Garijo, (1976- ) est un acteur français, spécialisé dans le doublage.
 Alexandra Garijo, (1979 - ? ), est une comédienne française spécialisée dans le doublage.

Homonymie
Homonymie de patronyme